Kossuthbrücke ist der Name folgender ungarischer Brücken
Kossuthbrücke (Budapest), Budapest 
Kossuthbrücke (Esztergom), Esztergom
Kossuthbrücke (Győr), Győr